Уг () — историческая область Словакии на словацкой части бывшего Унга на территории Восточнословацкой низменности. Располагается на части территории современных районов Михаловце (окрестности Вельких Капушан) и Собранце. Именуется также Восточный Земплин ().

География 
Крайний восток Словакии в долинах рек Уж и Латорица.

См. также 
 Земплин

Исторические области Словакии